Kloppenheim ist
 ein Ortsteil von Wiesbaden, siehe Wiesbaden-Kloppenheim
 ein Ortsteil von Karben, siehe Kloppenheim (Karben)
 die Wüstung Kloppenheim  (Clophheim) auf der heutigen Gemarkung von Mannheim-Seckenheim aus dem Frühmittelalter (Lorscher Codex)